Suvremena kršćanska glazba
Cro sacro
Popularna duhovna glazba (album)